Revolusongs е EP албум с кавър песни на бразилската хевиметъл група Sepultura от 2003 година. Излиза само в Бразилия и Япония от SPV Records.

Състав 
 Дерик Грийн – вокали
 Игор Кавалера – барабани
 Пауло Джуниър – бас
 Андреас Кисер – китара

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт 

Музикални албуми от 2003 година
Албуми на Сепултура